Кэ́ролайн Си́дни А́арон (; род. 7 августа 1952, Ричмонд, Виргиния, США) — американская актриса.

Биография 
Кэролайн Сидни Эбади (фамилия Аарон при рождении) родилась 7 августа 1952 года в Ричмонде (штат Виргиния, США). Покойная мать Кэролайн, Нина Эбади (в девичестве Фридман), была правозащитницей из Сельмы (штат Алабама), которая сотрудничала с Мартином Лютером Кингом в 1960-х годах. Ей пришлось пережить поджог креста на её передней лужайке в Вирджинии. Ещё более трагическим событием для семьи стала потеря мужа и отца в возрасте 38 лет. У Аарон была старшая сестра — режиссёр и продюсер  (1949—2002).

Кэролайн обучалась драме в «HB Studios» в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

Карьера 
Кэролайн дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль Марты в фильме «». Всего Аарон сыграла в 122-х фильмах и телесериалах.

В 2001 году Кэролайн дебютировала в качестве продюсера с фильмом «».

Личная жизнь 
С 1981 года Кэролайн замужем Джеймсом Форманом. У супругов есть два сына — Бен Форман и Сидни Форман.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США